Уикорачи има више значења:

 Уикорачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уикорачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уикорачи (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уикорачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику